Das Copperwynd Pro Women’s Challenge 2016 war ein Damen-Tennisturnier in Scottsdale. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2016 und fand vom 30. Oktober bis 6. November 2016 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF-Homepage

ITF Women’s Circuit 2016
Tennisturnier in Scottsdale